Angelsberg (Luxemburg)
Ängelsberg (Zweden)